Jean Knoeri (1857-1925), médecin et homme politique français.
 Martin Knoeri (1966-), skieur alpin suisse.